Remblok kan verwijzen naar het bewegende deel van een remsysteem:

blokkenrem
velgrem
schijfrem

Zie ook 
De remschoen is het vergelijkbare onderdeel van een trommelrem